

Földrajz 
 Amerikai Egyesült Államok
 Wonder (Kentucky)
 Wonder (Nevada)
 Wonder (Oregon)

Zene 
Albumok
 Wonder (Lisa Mitchell-album)
 Wonder (Michael W. Smith-album)
 Wonder (Mijano Mamoru-album)
 Wonder (Hillsong United-album)
 Wonder (Shawn Mendes-album)
Dalok
 Wonder (Embrace-dal)
 Wonder (Natalie Merchant-dal)
 Wonder (Naughty Boy-dal)
 Wonder (Shawn Mendes-dal)